

Geografia

Erytrea 
 Assen Elay – rzeka

Sudan 
 Jibāl Elāy – góry

Szwajcaria 
 Elay – francuska nazwa gminy Seehof

Osoby 
 Elay Ershad – afgańska polityczka
 Albert Elay Shaltiel – izraelski filantropa

Inne 
 ELAY – polskie wydawnictwo